

Localidades

 Foster (Missouri)
 Foster (Nebraska)
 Foster (Rhode Island)

Ficção
 Foster (filme), filme britânico de 2011
 Foster's Home for Imaginary Friends, no Brasil, A Mansão Foster para Amigos Imaginários e, em Portugal, Casa de Foster de Amigos Imaginários, é uma série de desenho animado estadunidense

Desambiguações de topônimos